Mützenich (Noordrijn-Westfalen), een plaats in de Duitse gemeente Monschau in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Mützenich (Rijnland-Palts), een gemeente in de Verbandsgemeinde Prüm in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts